O termo Tratado do Rio de Janeiro pode referir-se a:

 Tratado do Rio de Janeiro (1825) - no qual Portugal reconhece a independência do Brasil
 Tratado do Rio de Janeiro (1828) - estabelece a independência do Uruguai
 Tratado do Rio de Janeiro (1909) - firmado entre o Peru e o Brasil; é definida a fronteira atual do Acre
 Tratado Interamericano de Assistência Recíproca  - de 1947, que estabelece um pacto de defesa recíproca entre diversos países americanos

Rio Janeiro